ЕА се може односити на

 Електроник артс, предузеће
 Еволуциони алгоритам, алгоритам